Плотоядные
 Carnivore (программное обеспечение) — система разведки
 Carnivore — трэш-метал группа, США
 Carnivore (альбом) — альбом американской метал-группы Body Count